Rochel est un nom propre qui peut désigner :

 Rochel ou Rosiel, personnage du manga Angel Sanctuary.
 Usine Rochel à Méru dans l'Oise, détruite le  par un incendie dû à la négligence.

Notes et références